Ресор државне безбедности може бити:
 Ресор државне безбедности, српска безбедносно-обавештајна служба од 1992. до 2002. године;
 Ресор државне безбједности (Република Српска), безбедносно-обавештајна служба Републике Српске од 1992. до 1998. године.